Джон Андерсон — британський музикант
 Джон Андерсон — ірландський футболіст
 Джон Андерсон — канадський хокеїст
 Джон Баярд Андерсон — американський політик